Jeźdźcy smoków – powieść Anne McCaffrey z 1968, pierwsza część cyklu
 Jeźdźcy smoków z Pern, również Jeźdźcy smoków – seria powieści Anne McCaffrey, kontynuowanych przez Todda McCaffreya
 Jeźdźcy smoków – amerykański serial animowany z 2012, kontynuacja filmu Jak wytresować smoka